

Biografia 
Nacque il 2 luglio 1925 a Pietradefusi, in provincia di Avellino, da una famiglia cattolica praticante. A quattro anni ha in visione la Vergine Maria, nel giardino adiacente alla sua abitazione, e a otto anni, mentre è a letto colpita dal morbillo, Sant'Antonio, per cui la bambina nutre una particolare devozione, le appare e le predice la pronta guarigione ed anche la data della sua morte che puntualmente avvenne a 16 anni.

Venne educata in scuole cattoliche: con l'aiuto dello zio paterno, sacerdote. Studia con buoni risultati nel paese natale, successivamente si trasferisce prima a Bari per il ginnasio, e poi a Roma per il liceo. All'età di undici anni, suo padre si ammalò gravemente, e nelle sue preghiere la ragazza offre la propria vita in cambio della guarigione paterna. Suo padre guarì rapidamente.

Morì per una grave forma di meningite il 10 marzo 1941 a Roma e dal settembre del 1958 Rachelina riposa nella chiesa parrocchiale di Santa Maria e Sant'Alessio in Venticano (Avellino).

Per le numerose richieste da parte dei fedeli, che giungono da ogni parte d'Italia, l'arcidiocesi di Benevento promuove il processo di canonizzazione e di beatificazione che si chiude nell'aprile del 1995. In Vaticano dal 2001, presso la Congregazione per le Cause dei Santi, è aperta la positio e il 10 maggio 2012 il Santo Padre papa Benedetto XVI, ha promulgato il decreto della sua Venerabilità, in attesa della sua beatificazione.

Note

Bibliografia
 Emilio Da Matrice, La studentessa santa, Paoline, 1966

Collegamenti esterni 
 
 
 http://www.moscati.it/Ital4/Rachelina.html
 http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cbcc5bb6-0432-40bf-ad11-e1e67cb44431/Rachelina_e_i_giovani_2012.pdf

Ambrosini